Ижак () — город в медье Бач-Кишкун в Венгрии. Город занимает площадь 113,76 км2, на которой проживает 6243 жителя.

Население

Примечания

Города Венгрии